Каши́рский — русская фамилия (от города Кашира). Известные носители:
 Каширский, Владимир Викторович (род. в 1941) — дирижёр, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы.
Каширский, Владимир Григорьевич — учёный, профессор, декан Саратовского политехнического института.
 Каширский, Владимир Иванович — директор Московского областного государственного драматического театра имени А. Н. Островского.
 Каширский, Евгений Ефимович (1922—1992) — советский поэт и журналист.
 Каширский, Николай Кузьмич (1923—1978) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Каширский, Михаил Иванович (1924—1990) — советский флейтист и музыкальный педагог. Заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 
 Каширский уезд

Примечания